Vaison  o Vaison-la-Romaine  és un municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava). L'any 2004 tenia 6.147 habitants.

Referències 

Municipis de la Valclusa